Karya Mukti (Muara Kelingi), een plaats in Indonesië
Karya Mukti (Cibalong), een plaats in Indonesië
Karya Mukti (Maro Sebo Ilir), een plaats in Indonesië
Karya Mukti (Rimba Melintang), een plaats in Indonesië
Karya Mukti (Mesuji), een plaats in Indonesië
Karya Mukti (Sinar Peninjauan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing